A 2006-os Supersport világbajnokság volt a nyolcadik szezon a sportág történetében. A február 25-én kezdődő és október 8-án végződő bajnokságot a francia Sébastien Charpentier nyerte.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 Eredmények

S